Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Бетани Маттек-Сандс / Саня Мирза — не защищали свой титул.

Посев 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Се Шувэй /  Елена Янкович (Первый раунд)

<li>  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал, отказ)
<li>  Чжань Хаоцин /  Лизель Хубер ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2014